Jaume Mateu i Bullich (Barcelona, 1955), conegut amb el pseudònim de Tortell Poltrona, popular i renovador pallasso català.
 Jaume Mateu i Martí (Bunyola, Mallorca, 1957), president actual de l'Obra Cultural Balear.
 Jaume Mateu (pintor), pintor valencià del .